65-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2021 Ballon d’Or)»
29 ноября 2021 года

Золотой мяч (мужчины):  Лионель Месси

(седьмой раз)

Золотой мяч (женщины): 
 Алексия Путельяс

(первый раз)

Лучший молодой футболист (игроки до 21 лет): 
 Педри

Лучший голкипер: 
 Джанлуиджи Доннарумма

(первый раз)

Лучший нападающий года: 
 Роберт Левандовский

(первый раз)

Лучший клуб года: 
 Челси

(первый раз)

< 64-я Церемонии вручения 66-я >
Золотой мяч 2021 () — 65-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 8 октября 2021 года, сама церемония прошла 29 ноября 2021 года.

Результаты — мужчины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Результаты — женщины

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Трофей Копа — результаты

Приз имени Яшина — результаты

Лучший нападающий года — результаты

Лучший клуб года — результаты

Примечания 

Футбол в Европе в 2021 году
Золотой мяч (France Football)